|}

Die Bahnstrecke Jammu–Baramulla ist eine im Bau befindliche, teilweise eingleisige Eisenbahnstrecke, die das Kashmirtal im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir mit dem Rest des Landes verbindet. Die Strecke ist 345 km lang, sie beginnt in Jammu und endet in Baramulla. Wegen des zu durchquerenden Pir Panjal Gebirges im vorderen Himalaya ist das Projekt technisch sehr anspruchsvoll. Es ist die erste Eisenbahnlinie Indiens im Hochgebirge mit indischer Breitspur (1676 mm). Die geschätzten Kosten betragen 13 Mrd. US-$. Nach Fertigstellung werden im Personenverkehr 10 bis 12 tägliche Zugverbindungen erwartet.

Streckenführung und Bauarbeiten 
Das Projekt ist in vier Bauabschnitte eingeteilt, die mit „Leg 0“ bis „Leg 3“ bezeichnet sind. Der erste Abschnitt (Leg 0) hat eine Länge von 53 km, er beginnt in Jammu und endet in Udhampur. Die Strecke folgt teilweise dem Fluss Tawi und durchquert die Shivalik Hills. Sie hat 20 größere Tunnel und 158 Brücken, der längste Tunnel ist 2,5 km lang und die höchste Brücke 77 m hoch. Begonnen haben die Bauarbeiten 1983, aber erst seit 2005 ist die Strecke in Betrieb. Der zweite Abschnitt (Leg 1) ist 25 km lang, er führt von Udhampur nach Katra, er hat sieben Tunnel, wovon der längste 3,2 km lang ist, und 38 Brücken. Die Einweihung war am 4. Juli 2014. Bis Katra ist die Bahnlinie elektrifiziert.

Der 148 km lange Abschnitt von Katra nach Qazigund (Leg 2) ist auf dem 130 km langen Teilstück bis Banihal noch im Bau (Stand Ende 2021). Seine Fertigstellung hat sich wiederholt verzögert, sie ist derzeit für Ende 2022 geplant. Die Bahnstrecke durchquert das Pir Panjal Gebirge im Vorderen Himalaya. Bis zu 4000 m hohe Berge, instabile Hänge, tiefe Schluchten, Erdbebengefahr, Risiken von Bergrutschen, ungezähmte Flussläufe, schwierige geologische Verhältnisse und schneereiche Winter erschweren die Streckenführung und behindern die Baumaßnahmen. 62 Brücken sind geplant, wobei die Chenab Bridge mit einer Länge von 1315 m und einer Höhe von 359 m nach ihrer Fertigstellung die höchste Eisenbahnbrücke weltweit sein wird. Außergewöhnlich ist ebenfalls der bereits fertiggestellte Pir Panjal Railway Tunnel zwischen Banihal und Qazigund, der mit einer Länge von 11,2 km der längste Eisenbahntunnel Indiens ist.

Der Abschnitt von Qazigund nach Baramulla (Leg 3) ist 112 km lang und seit Oktober 2009 in Betrieb. Die Strecke führt durch das weite und landschaftlich reizvolle Kaschmirtal. Es ist bisher ein Inselbetrieb ohne Gleisverbindung zu einem anderen Schienennetz. Seit Juli 2020 ist die Strecke elektrifiziert.

Die gesamte Strecke ist mit einer maximalen Neigung von 10 Promille projektiert. Der minimale Bogenradius beträgt 676 m und es soll eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h möglich sein.

Bedeutung 
Erste Pläne für eine Eisenbahnanbindung des Kaschmirtals wurden bereits unter der britischen Kolonialherrschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgearbeitet. Eine Realisierung scheiterte jedoch angesichts der großen technischen Herausforderungen. Nach der Teilung Indiens 1947 war selbst die Provinzhauptstadt Jammu, die bisher nur über das nun pakistanische Sialkot per Eisenbahn erreichbar war, vom Rest Indiens abgeschnitten. 1975 erfolgte die Verbindung von Jammu nach Pathankot und damit an das landesweite indische Eisenbahnnetz. Eine Eisenbahnverbindung nach Kaschmir wurde danach verstärkt diskutiert. Neben militärischen Gesichtspunkten war es die Absicht, die wirtschaftlichen Grundlagen der Region durch eine verbesserte und ganzjährig nutzbare Verkehrsanbindung zu verbessern. 1994 machte der indische Eisenbahnminister Jaffer Sharief den offiziellen Vorschlag, eine Eisenbahnlinie in das Kaschmirtal zu bauen. Im März 2002 wurde das Vorhaben von der indischen Regierung als Projekt von nationaler Bedeutung beschlossen.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Indien
Verkehrsbauwerk in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Pir Panjal
Gebirgseisenbahnen in Indien